Palestrina, város Olaszországban, Lazióban
 Palestrina, Hans Pfitzner operája
 Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525 k. – 1594) olasz zeneszerző